Het WTA-tennistoernooi van Straatsburg (officieel Internationaux de Strasbourg) van 2003 vond plaats van maandag 19 tot en met zaterdag 24 mei 2003 in de Franse stad Straatsburg. Het was de zeventiende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
Het eerste reekshoofd, de Joegoslavische Jelena Dokić, kreeg een vrijstelling voor de eerste ronde, en verloor meteen haar openingspartij in de tweede ronde.

De als zevende geplaatste titelverdedigster, Silvia Farina-Elia uit Italië, won het toer­nooi. In de finale versloeg zij de Kroatische kwalificante Karolina Šprem in drie sets. Farina-Elia wist voor de derde keer op rij het toernooi van Straatsburg op haar naam te schrijven. Dit waren haar enige WTA-titels in het enkelspel. Zij won US$ 27.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Els Callens strandde in de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Jennifer Hopkins en Jelena Kostanić had de eerste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Kostanić speelde samen met Laura Granville, en bereikte de finale.

Het eerste reekshoofd, Jelena Bovina en Rennae Stubbs, kwam niet verder dan de tweede ronde.

Het ongeplaatste duo Sonya Jeyaseelan en Maja Matevžič won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het eveneens ongeplaatste koppel Laura Granville en Jelena Kostanić in twee sets. Het was hun eerste (en enige) gezamenlijke titel. De Canadese Jeyaseelan had daar­naast één eerdere dubbel­spel­titel met een andere partner; de Sloveense Matevžič ook een.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Straatsburg 2003
Straatsburg